

Patronymes 
 Armando Picchi (1935-1971), joueur italien de football ;
 Giorgio Picchi (vers 1550-1605), peintre italien ;
 Giovanni Picchi (1571 ou 1572–1643), organiste, luthiste et compositeur italien.

Divers 
 Stade Armando-Picchi, stade de football situé dans la ville de Livourne, en Toscane (Italie).

Homonymie de patronyme